Cerca Velha pode-se referir a:
 Cerca Velha do Porto, Portugal
 Cerca Velha de Évora, Portugal
 Cerca Velha de Lisboa, Portugal
Desambiguação